To musi być miłość (film 1926)
 To musi być miłość (film 2021)